Bianca Argimón (1988-), artiste peintre, dessinatrice et sculptrice franco-espagnole
 Daniel Argimon (1929-1996),  peintre et sculpteur espagnol